Жюстин Энен — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка Ана Иванович проиграла уже на старте.

Посев 
Восемь первых сеянных теннисисток начинают турнир со второго раунда.

 ' Жюстин Энен (Титул)
  Елена Янкович (Финал)
  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
  Ана Иванович (Второй раунд)
  Анна Чакветадзе (Второй раунд, отказ)
  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
  Марион Бартоли (Четвертьфинал)  Елена Дементьева (Второй раунд)

<li>  Динара Сафина (Третий раунд)
<li>  Патти Шнидер (Третий раунд)
<li>  Шахар Пеер (Третий раунд)
<li>  Татьяна Головин (Полуфинал)
<li>  Сибиль Баммер (Третий раунд)
<li>  Катарина Среботник (Второй раунд, отказ)<li>  Алёна Бондаренко (Первый раунд)
<li>  Луция Шафаржова ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Rogers Cup 2007